

Томоніми 
 Провінція Омі — історична провінція Японії на території сучасної префектури Сіґа.
Омі (Наґано)

Інше 
 Омі — спадковий титул в японській державі Ямато.